Nick Jameson (17 de novembro de 1935) é um ator inglês em 2011 participou do filme cristão Jerusalém Countdown.

Jameson, Nick